

Codici 
 ARK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arusha (Tanzania)
 ark – codice ISO 639-3 della lingua arikapú
 ARK – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Arcangelo (Russia)

Musica 
 Ark – gruppo musicale progressive metal norvegese
 Ark – gruppo musicale britannico
 Ark – gruppo musicale bengalese
 The Ark – gruppo musicale glam rock svedese
 Ark – album dei The Animals del 1983
 Ark – album de L'Arc~en~Ciel del 1999
 Ark – album degli Ark del 1999

Altro 
 Ark – un programma di archiviazione di KDE
 ARK – sistema di URL di identificazione permanente
 Ark – ciclomotore della Beta Motor
 Ark – fortezza di Bukhara
 Ark: Survival Evolved – videogioco del 2017